Coppa dei Balcani 1977 – edizione della competizione calcistica per club
 Coppa dei Balcani 1977-1978 – edizione della competizione calcistica per club
 Coppa dei Balcani 1977-1980 – edizione della competizione calcistica per nazionali